Tanjung Pinang ist die Hauptstadt der indonesischen Provinz Kepulauan Riau. Die Stadt hat etwas über 220.000 Einwohner.

Geographie 
Die Stadt liegt im Westen der Südküste der Insel Bintan, an der Riau-Straße, die Bintan von der Nachbarinsel Rempang trennt. Ein großer Teil der Altstadt ist auf Pfählen im Meer errichtet.

Die Stadt ist in vier Distrikte (Kecamatan) unterteilt:

 Bukit Bestari
 Tanjung Pinang Barat
 Tanjung Pinang Kota
 Tanjung Pinang Timur

Geschichte 
1941, zu Beginn der Japanischen Invasion Südostasiens, hatten die niederländischen Streitkräfte KNIL in der Stadt nur eine kleine Garnison unter Major J. H. de Vries stationiert. Beim Anrücken der Japaner zog sie sich nach Australien zurück.

Verkehr 
Der Handelshafen ist ein wichtiger Knotenpunkt im Verkehr zwischen den Inseln der Provinz. Fähren gehen zu den Nachbarinseln Rempang und Batam, zu den entfernteren Inseln Singkep und Kundur, aber auch nach Singapur (Dauer: 1 Stunde) und Jakarta (Dauer: 1 Tag).

Religion 
Circa 80 Prozent der Einwohner sind Muslime, 12 Prozent Buddhisten und 8 Prozent Christen (Protestanten und Katholiken). Daneben gibt es noch vereinzelt Hindus und Konfuzianer.

Söhne und Töchter 
Coenraad van Zijp (1879 – 1941), niederländischer Apotheker

Einzelnachweise 
Ort in Asien
Ort auf Sumatra
Geographie (Kepulauan Riau)
Ort mit Seehafen
Hauptort einer Verwaltungseinheit